Brasil Women’s Sevens 2016 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Brasil Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 20–21 lutego 2016 roku na Arena Barueri w São Paulo będąc drugim turniejem sezonu 2015/2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym trzydzieści jeden tysięcy widzów Arena Barueri zawody były drugim turniejem sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby 9 grudnia 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Pierwszy dzień bez porażki zakończyły Nowozelandki, Australijki i Francuzki. W półfinale Kanadyjki po raz pierwszy w historii pokonały reprezentantki Nowej Zelandii, uległy jednak następnie w rozegranym w ulewnym deszczu finale niepokonanym w tym sezonie Australijkom. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Nowozelandka Kayla McAlister.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016)
Brasil Women’s Sevens
2016 w Brazylii